Баджер ( — барсук) — многозначный термин:

Топоним 
 Баджер — город в округе Розо, штат Миннесота, США
 Баджер — тауншип в округе Полк, Миннесота, США

Фамилия

А 
 Баджер, Артур — британский легкоатлет, чемпион Великобритании по прыжкам в длину (1894).

Б 
  (род. 1975) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.

Г 
  (ок. 1915—1998) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Виннипег Блу Бомберс» (1939).

Д 
  (1858—1926) — американский политик, член Палаты представителей (1903—1905), мэр Коламбуса (1906—1908).
  (род. 1948) — британский фотограф и историк фотографии, обладатель Медали им. Дж. Дадли Джонстона Королевского фотографического общества (2018).
  (ок. 1707—1765) — американский художник-портретист, чьи работы входят в частности в собрание вашингтонской Национальной галереи искусства.
  (1795—1866) — американский политик, министр ВМС (1841), член Сената (1846—1855).
  (1815—1888) — британский миссионер и путешественник.
  (1806—1884) — американский литейщик, автор чугунных фасадов ряда зданий, включённых в Национальный реестр исторических мест США.

К 
 Баджер, Карлтон — американский игрок в сквош, чемпион США в парах (1956, 1957).
  (1880—1964) — американский кинорежиссёр.
 Баджер, Кларисса (1806—1889) — американская художница.

Л 
  (род. 1945) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Английской футбольной лиги в составе клуба «Шеффилд Юнайтед».
  (1785—1868) — американский политик, член Палаты представителей (1825—1827).

М 
 Баджер, Марлен — британский игрок в дартс, чемпионка Англии в классическом турнире среди женских пар (2010).

О 
  (1890—1958) — американский военный моряк, участник, Первой и Второй мировых войн, обладатель Медали Почёта за оккупацию Веракруса, внук Чарльза Баджера.

С 
  (род. 1956) — австралийский пловец, чемпион Игр Британского Содружества наций в плавании на 200 м и эстафете 4×200 м вольным стилем (1974).

Т 
  (род. 1947) — британский историк, профессор американской истории им. Пола Меллона Кембриджского университета (1992—2014), магистр колледжа Клэр (2003—2014).

У 
  (ок. 1523 — ок. 1629) — английский политик, член Палаты общин (1597), мэр Уинчестера (1572—1573, 1586—1587, 1597—1598).
  (1779—1852) — американский политик, председатель Сената штата Нью-Гэмпшир (1816—1817), губернатор штата (1834—1836).

Ч 
  (1853—1932) — американский военный моряк, заведующий Военно-морской академией США (1907—1909), главнокомандующий Атлантического флота (1913—1914).

Ш 
  (1901—1972) — американский фигурист, чемпион США в индивидуальном разряде (1920—1924) и в паре с Беатрикс Логран (1930—1932).

Э 
  (род. 1932) — американский баскетбольный тренер, главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Буллз» (1976—1978).
  (1839—1905) — американский солдат и чиновник, начальник полиции Нового Орлеана (1870—1875).

См. также